Riegler & Zechmeister Pellets Wolfsberger Athletik Club (normalt bare kendt som Wolfsberger AC) er en østrigsk fodboldklub fra byen Wolfsberg. Klubben spiller i , og har hjemmebane på Lavanttal-Arena. Klubben blev grundlagt i 1931.

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Østrig
Etableret i 1931